Mohorič ist der Familienname von:
 Matej Mohorič (* 1994), slowenischer Radrennfahrer
 Matejka Mohorič (* 1978), slowenische Biathletin